Jang-sin může být:

 Jang-sin (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Chuang-š’ v provincii Chu-pej;
 Jang-sin (Šan-tung) – okres v městské prefektuře Pin-čou v provincii Šan-tung.